

Persone 
 Adolfo Venturi (1856-1941) – storico dell'arte
 Adolfo Venturi (1852-1914) – astronomo
 Andrea Venturi (1963) – autore di fumetti
 Alejandro Godoy Venturi (1971) – ex calciatore andorrano
 Antonio Venturi (1806-1864) – micologo
 Arcadio Venturi (1929) – calciatore
 Bertrand Venturi (1985) – nuotatore francese, del nuoto di fondo
 Carlo Antonio Venturi (1806-1864) – micologo italiano.
 Claudio Venturi (1960) – ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista.
 Danilo Venturi (1926) – ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista.
 Edgardo Venturi (1962) – ex rugbista a 15 e dirigente sportivo italiano, 
 Enea Venturi (1888-1963) imprenditore, pubblicista e politico italiano, aurore della bonifica idrica e agraria 
 Filippo Venturi (1972) – scrittore italiano. 
 Franco Venturi (1914-1994) – storico
 Ghino Venturi (1884-1970) – architetto
 Gianfranco Venturi (1952) – politico
 Giorgio Venturi (1966) – ex pesista olimpico italiano
 Giovanni Maria Venturi (1922-2015) – politico italiano
 Giovanni Battista Venturi (1746-1822) – fisico
 Giovanni Horst Venturi (1892-1980) – politico
 Giuseppe Garzoni Venturi (1824-1899) – un politico italiano
 Giuseppe Venturi (1874-1947) – arcivescovo cattolico italiano. 
 Giulia Venturi degli Ammannati (1538-1620) – madre di Galileo Galilei
 Gustavo Venturi (1830-1898) – botanico
 Ken Venturi (1931) – giocatore di golf
 Lino Venturi (1927-1986) – politico italiano.
 Lionello Venturi (1885-1961) – storico dell'arte
 Marcello Venturi (1926-2008) – scrittore
 Maria Venturi (1933) – scrittrice
 Maurizio Venturi (1957) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, 
 Pietro Tacchi Venturi (1861-1956) – gesuita e storico italiano, mediatore Stato e Chiesa durante il periodo fascista.
 Remo Venturi (1927) – pilota motociclistico italiano
 Robert Venturi (1925) – architetto
 Varo Venturi (1956) – regista, sceneggiatore e musicista italiano. 
 Venturino Venturi (1918-2002) – scultore

Altro 
 Venturi – casa automobilistica francese attiva dal 1984
 Effetto Venturi – fenomeno fisico scoperto da Giovanni Battista Venturi.
 Palazzo Venturi
 Palazzo Venturi (già Doni) – a Firenze, in via de' Banchi 2. 
 Palazzo Venturi (Bindi Sergardi, già Palazzo Agostini) – in via dei Pellegrini 18, a Siena.
 Palazzo Venturi Gallerani –  edificio storico di Siena

Pagine correlate 
 Ventura
 Venturelli
 Venturini